Айгумов — фамилия; имеет женскую форму Айгумова.
 Айгумов, Абакар Олович (род. 1984) — российский дзюдоист, призёр чемпионатов России, мастер спорта России.
 Айгумов, Айгум Эльдарович (род. 1937) — актёр театра и кино, театральный режиссёр, публицист, народный артист России.
 Айгумов, Казимагомед Расулович (род. 1964) — советский и российский борец вольного стиля.